Boldklubben 1903 har flere betydninger:

 Boldklubben 1903 – en dansk fodboldklub fra den københavnske forstad, Gentofte.
 Boldklubben af 1903 – det tidligere navn for den danske fodboldklub, Korsør Boldklub (1903-2008), fra Korsør.